Minner ist der Familienname folgender Personen:

 Eileen Minner (* 1981), deutsche Juristin und Schauspielerin
 Hans Minner (auch Johannes Minner und Johann Minner; um 1415/20 – nach 1480), schweizerischer Pharmakognost und Pharmazeut
 Ruth Ann Minner (1935–2021), US-amerikanische Politikerin
 Stefan Minner (* 1969), deutscher Logistikwissenschaftler

Siehe auch:
 Minne, deren Ausübender als Minner („Liebender“) bezeichnet wurde